Killingholme may refer to:

 North Killingholme – wieś w Lincolnshire, Anglia
 North Killingholme Haven – port Lincolnshire
 South Killingholme – wieś w Lincolnshire, Anglia
 RNAS Killingholme – baza samolotów wodnych podczas Pierwszej Wojny Światowej
 RAF North Killingholme – lotnisko używane podczas Drugiej Wojny Światowej
 Killingholme (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Lincolnshire, Anglia